Il doppio del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Marc López e Lamine Ouahab hanno battuto in finale Alessio Di Mauro e Giancarlo Petrazzuolo 6-3, 7-5.

Teste di serie

 David Marrero /  Daniel Muñoz de la Nava (quarti di finale)
 Marc Fornell-Mestres /  Carlos Poch-Gradin (semifinali)

 Marc López /  Lamine Ouahab (Campioni)
 Alessio Di Mauro /  Giancarlo Petrazzuolo (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour - Meknes 2009